Die zweite Deutsche Hallenmeisterschaft der Herren wurde am 2. und 3. März 1963 im Berliner Sportpalast ausgetragen. Der Berliner HC konnte seinen im Vorjahr errungenen Titel verteidigen.

Spielmodus 
Startberechtigt waren die Meister der 11 Landeshockeyverbände sowie ein zweiter Vertreter aus dem Ausrichter-Verband Berlin. Der Spielmodus wurde im Vergleich zur ersten Meisterschaft geändert. Zunächst waren drei Gruppen vorgesehen, in denen jeder gegen jeden spielt, anschließend sollten die drei Gruppensieger dann ebenfalls jeder gegen jeden den Meister ausspielen.

Das wurde aber „auf Grund berechtigter Wünsche“ geändert. Es wurde in vier Gruppen jeder gegen jeden gespielt. Anschließend spielten die Gruppendritten im K.o.-System um die Plätze 9–12, die Gruppenzweiten um die Plätze 5–8 und die Gruppenersten um die Plätze 1–4. Die Gruppen wurden wie folgt ausgelost:
  
 Gruppe A: Berlin 1, Schleswig-Holstein, Bremen
 Gruppe B: Westdeutschland, Rheinland-Pfalz/Saar, Bayern
 Gruppe C: Hessen, Württemberg, Berlin 2
 Gruppe D: Baden, Niedersachsen, Hamburg

Die Spielzeit betrug zweimal 20 Minuten mit einer Pause von 5 Minuten. Eine Mannschaft bestand aus 6 Spielern und 6 Auswechselspielern. Bei gleichem Punktestand – zwei Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden – entschied das Torverhältnis im Divisionsverfahren die Reihenfolge in der Tabelle.

Gruppenspiele 
Legende:
Die Gruppenspiele fanden am 2. März 1963 statt.

Endrunde 
Die Platzierungsspiele wurden am zweiten Turniertag, 3. März 1963, ausgetragen.

Platz 9 bis 12

Platz 5 bis 8

Platz 1 bis 4

Quellen 

 Hockey, Wochenzeitung des Deutschen Hockeysports, 16. Jahrgang, Nr. 9, 6. März 1963, S. 99 ff

1963
Hockey 1963
Sportveranstaltung in Berlin